То́мас А́ртур Да́рвилл (; род. 17 июня 1982 года, Бирмингем) — английский актёр и музыкант. Известен своей работой в пьесе «Среди акул» и ролью Рори Уильямса в телесериале «Доктор Кто».

Ранняя и личная жизнь 
Мать Артура была в группе кукольного театра, который гастролировал по всему миру. Отец Артура, Найджел, играл на органе Хаммонда у Эдвина Старра, Раби Тёрнера, Fine Young Cannibals и UB40. С 1993 по 2000 год посещал школу Бромсгроув в Вустершире. В подростковом возрасте основал инди-группу «Edmund», названную в честь своего любимого персонажа из книги «Лев, колдунья и платяной шкаф» — Эдмунда Певенси. Увлекается кулинарией и коллекционирует чучела животных. Дарвилл играет на гитаре и клавишных.

За время съёмок в сериале «Доктор Кто» стал другом Карен Гиллан и Мэтта Смита.

Личная жизнь 
Артур Дарвилл состоял в близких отношениях с британской актрисой китайско-шотландского происхождения Софи Ву, с 2011 года они проживали совместно в северном районе Лондона. С 2015 года женат на певице Инес де Клерк.

Фильмография

Работы в театре

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании